Municipio de Pilot Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pilot Grove (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Pilot Grove (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Pilot Grove (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.
 Municipio de Pilot Grove (condado de Cooper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cooper.
 Municipio de Pilot Grove (condado de Moniteau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Moniteau.